Пётр Селиванов:
 Селиванов, Пётр Дмитриевич (1922—1989) — танкист, Герой Советского Союза.
 Селиванов, Пётр Иванович (1905—1980) — советский оперный певец, педагог, народный артист РСФСР.
 Селиванов, Пётр Максимович (1894—1937) — сотрудник органов охраны правопорядка, старший майор милиции.